Aptostichus är ett släkte av spindlar. Aptostichus ingår i familjen Cyrtaucheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Aptostichus